Selo în limbile slave înseamnă 'sat'.

Selo se poate referi la: 

În Albania:
 Selo, Albania, sat din Dropull i Sipërm

În Croația:
 Selo, Croația, sat de lângă Čabar
 Selo Sveti Marko

În Slovenia:
Selo, Ajdovščina, localitate din comuna Ajdovščina
Selo, Krško, localitate din comuna Krško
Selo, Moravske Toplice, localitate din comuna Moravske Toplice
Selo, Sežana, localitate din comuna Sežana
Selo, Žiri, localitate din comuna Žiri
Selo nad Laškim, localitate din comuna Laško
Selo nad Polhovim Gradcem, localitate din comuna Dobrova–Polhov Gradec
Selo pri Bledu, localitate din comuna Bled
Selo pri Ihanu, localitate din comuna Domžale
Selo pri Kostelu, localitate din comuna Kostel
Selo pri Mirni, localitate din comuna Mirna
Selo pri Moravčah, localitate din comuna Moravče
Selo pri Pancah, localitate din comuna Ljubljana
Selo pri Radohovi vasi, localitate din comuna Ivančna Gorica
Selo pri Robu, localitate din comuna Velike Lašče
Selo pri Vodicah, localitate din comuna Vodice
Selo pri Vranskem, localitate din comuna Vransko
Selo pri Zagorici, localitate din comuna Mirna Peč
Selo pri Žirovnici, localitate din comuna Žirovnica
Zgornja Slivnica, localitate din comuna Grosuplje, anterior denumită Selo

Vezi și
 Sela
 Novo Selo, "satul nou"
 Staro Selo, "satul vechi"